1. til 11. etape af Giro d'Italia 2017 finder sted mellem 5. og 17. maj. Løbet vil starte i Alghero på Sardinien.

1. etape 
5. maj – Alghero til Olbia (206 km)

2. etape 
6. maj – Olbia til Tortolì (221 km)

3. etape 
7. maj – Tortolì til Cagliari (148 km)

4. etape 
9. maj – Cefalù til Etna (Rifugio Sapienza) (181 km)

5. etape 
10. maj – Pedara til Messina (159 km)

6. etape 
11. maj – Reggio di Calabria til Terme Luigiane (217 km)

7. etape 
12. maj – Castrovillari til Alberobello (224 km)

8. etape 
13. maj – Molfetta til Peschici (189 km)

9. etape 
14. maj – Montenero di Bisaccia til Blockhaus (152 km)

10. etape 
16. maj – Foligno til Montefalco (39,8 km) (enkelstart)

11. etape 
17. maj – Firenze (Ponte a Ema) til Bagno di Romagna (161 km)

Henvisninger 

Giro d'Italia